Wieserhöhe heißen folgende geographische Objekte:

 Wieserhöhe (Kürnberg) (ca. 700 m), Bergrücken bei St. Peter in der Au im Mostviertel, Niederösterreich
 Wieserhöhe (Ybbstal) (534 m), Pass zwischen Seitenstetten und Waidhofen an der Ybbs im Mostviertel, Niederösterreich